Pau (Pyrénées-Atlantiques), een plaats in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Grand Prix de Pau, racecircuit in de gelijknamige Franse stad
Arrondissement Pau,  arrondissement van het Franse departement Pyrénées-Atlantiques in de regio Aquitanië
Pau (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Oristano
Pau (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Girona